

Patronymes 

 Herbert Ratz (né en 1981) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace ;
 Wolfgang Ratz (né en 1959) est un écrivain et traducteur autrichien.

Politique 
 Ratz est un parti politique israélien.

Télévision 
 Ratz est une série télévisée d'animation franco-canadienne ;
 Ratz est un téléfilm américain de 2000.